Andrzej Krawczyk – ex discobolo polacco
 Desirae Krawczyk – tennista statunitense
 Gérard Krawczyk – regista francese
 Pauline Krawczyk – ex cestista polacca naturalizzata francese
 Piotr Krawczyk – calciatore polacco
 Richard Krawczyk – ex calciatore francese